Парламентарни избори у Немачкој 1924. може да се односи на:

 Парламентарни избори у Немачкој (мај 1924), изборе 4. маја
 Парламентарни избори у Немачкој (децембар 1924), изборе 7. децембра